WJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Waghala, Wajir, Kenya